Финалисасьон 2018 () — 88-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2018 на rsssf.com

2018
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2018 году